Нукус FM () — первая радиостанция, начавшая свою деятельность на территории Каракалпакстана. Начала вещание на частоте 100,4 МГц с 5 сентября 2009 года в городе Нукусе, центре республики. Директор радиостанции — Бахитбек Эльмонов (2009 — по настоящее время

История 
Нукус FM — 5 сентября 2009 года радио вышло из тестового режима. Через 10 дней шесть молодых парней (Огилбоган, Гульзира, Давр, Бегзад, Аврора и Мийригул) впервые вышли в эфир. В настоящее время «Нукус FM» ведет круглосуточное вещание на каракалпакском, русском и других языках. На этих языках канал ежедневно транслирует сериалы, шоу и другие развлекательные программы для молодежи на этих языках. Работа над сайтом «Нукус-FM» началась в прошлом году, создание FM-радиостанции «Камолот» было инициировано Бахитом Мардуммановым, каракалпакским филиалом ОДМ, журналистом. Помощь в создании молодежной радиоволны оказали Совет молодежи и Совет Министров Республики Каракалпакстан, областная администрация УзларААА, Министерство культуры и спорта, фонд «Махалла».

Примечания 

Культура Каракалпакстана
Страницы с непроверенными переводами
Радиостанции Узбекистана